Horvátország
Izsép (horvátul Topolje) falu Darázs (Draž) községben, Eszék-Baranya megyében
Topolje falu Ivanić-Grad községben, Zágráb megyében
Novo Topolje falu Donji Andrijevci községben, Bród-Szávamente megyében
Staro Topolje falu Donji Andrijevci községben, Bród-Szávamente megyében

 Szlovénia
Topolje falu Železniki községben, Gorenjska régióban